

Sigle 
 World Kickboxing Association

Codici 
 WKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wanaka (Nuova Zelanda)
 wka – codice ISO 639-3 della lingua kw'adza